L'ion tellurite est l'anion .
 Les tellurites sont les sels comportant l'ion précédent (ou le groupe ), comme le tellurite de sodium . On en connaît à l'état naturel, comme l'emmonsite .
 La tellurite est un minéral rare constitué de dioxyde de tellure .